Tejo (spel), een Colombiaanse precisiesport
TEJO, Therapeuten voor Jongeren, vrijwilligersorganisatie voor psychologische ondersteuning.
Taag (Portugees: Tejo), een rivier in Spanje en Portugal
Wereld Esperanto-Jongeren Organisatie (Esperanto: Tutmonda Esperantista Junulara Organizo) is een jongerenorganisatie voor Esperanto-sprekers

Plaats in Indonesië
 Tejo (Kanor), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Tejo (Mojoagung), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java